The Emerald Atlas (O Atlas Esmeralda, em português) é um livro da autoria de John Stephens que dá início à trilogia dos Livros do Principio. Foi lançado em 5 de Abril de 2011 pela editora Alfred A. Knopf Books for Young Readers nos Estados Unidos. É protagonizado por três crianças, Kate, Michael e Emma, todos irmãos.

Enredo

Há dez anos, numa noite de inverno, os irmãos Kate, Michael e Emma foram tirados de suas camas às pressas, perseguidos por criaturas estranhas e levados para longe de seus pais, os quais nunca mais viram. Desde então, os três passaram todo esse tempo vivendo em vários orfanatos sem saber o que de fato aconteceu naquela noite. Kate, a mais velha, é a única que tem lembranças dos pais, a quem jurou proteger seus irmãos a todo custo até que a família estivesse reunida novamente; Michael, o do meio, adora o mundo dos livros e histórias de magia e é sempre alvo de implicância dos garotos mais velhos; e Emma, a mais nova, é uma verdadeira encrenqueira, mas de grande coração. Quando chegam a uma mansão abandonada, os irmãos encontram um atlas encantado que os faz viajar no tempo e os leva para uma terra habitada por gigantes, anões, lobos famintos, crianças prisioneiras e uma condessa que é a fonte de todo o Mal. Assim, as crianças que apenas buscavam o paradeiro de seus pais acabam tendo que salvar o mundo.

Resumo

O atlas esmeralda conta a história de três irmãos: Kate, Michael e Emma. Eles vivem de orfanato em orfanato à espera do dia em que seus pais voltarão e os libertarão dessa vida difícil. Quando os três ainda eram crianças pequenas, eles sumiram misteriosamente, mas prometeram que um dia voltariam.

Em uma mudança de orfanato, os três irmãos acabam indo parar em Cambridge Falls, uma cidade que parece pacata, mas que esconde grandes mistérios do mundo mágico. Quando eles encontram um livro, acabam voltando ao passado e percebem que a história deles está intrinsecamente ligada à história daquele vilarejo e da magia no geral. Não há saída a não ser dançar conforme a música e lutar para que o bem vença.
Livros infantojuvenis dos Estados Unidos
Livros de 2011
Romances dos Estados Unidos de 2011